Edinost je lahko:

 Edinost, politično društvo Slovencev na Primorskem
 Edinost, slovensko podporno društvo v Argentini
 Edinost (1876-1928), glasilo tržaških Slovencev
 Edinost, tiskarna v Trstu ustanovljena leta 1898
 Edinost (1938-1940), socialno-politični list
 Edinost (1942-1948), glasilo Zveze kanadskih Slovencev v Torontu